Hummelgraben ist ein Gewässername:

 Hummelgraben (Feuerbach), linker Zufluss des Feuerbachs in Zuffenhausen, kreisfreie Stadt Stuttgart, Baden-Württemberg
 Hummelgraben (Gängelbach), rechter Zufluss des Gängelbachs (zum Grundelbach) nach Oberflockenbach, Stadt Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Hummelgraben (Jagst), Auengraben zum Mühlkanal links der Jagst bei Schwabsberg, Gemeinde Rainau, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hummelbach